Beverratten (Myocastoridae) zijn een familie van knaagdieren uit zuidelijk Zuid-Amerika. De enige levende soort is de beverrat (Myocastor coypus), die oorspronkelijk voorkomt in Argentinië, Chili, Uruguay, Paraguay, Zuidoost-Bolivia en Zuid-Brazilië. De familie behoort tot de Octodontoidea en wordt door sommige auteurs ook wel als een onderfamilie van de hutia's (Capromyidae) of de stekelratten (Echimyidae) opgevat.

Soorten 
 † Haplostropha , 1891
 † Haplostropha scalabriniana , 1891
 † Isomyopotamus , 1914
 † Isomyopotamus albigniri , 1914
 † Matyoscor , 1902
 † Matyoscor perditus , 1902 (ook wel in het geslacht Myocastor geplaatst)
 Myocastor , 1792
 Myocastor coypus , 1782 (Beverrat)
 † Paramyocastor , 1904
 † Paramyocastor diligens , 1888
 † Proatherura , 1906
 † Proatherura formosa , 1906
 † Prospaniomys , 1902
 † Prospaniomys priscus , 1902
 † Spaniomys , 1887
 † Spaniomys biplicatus , 1894
 † Spaniomys modestus , 1887
 † Spaniomys riparius , 1887
 † Strophostephanos , 1891
 † Strophostephanos jheringi , 1891
 † Tribodon , 1891
 † Tribodon clemens , 1887